Explorer est le mot anglais équivalent au français explorateur. Selon le contexte, il peut aussi désigner :
 en informatique, plusieurs logiciels de Microsoft :
Internet Explorer.
Windows Explorer.
 en aéronautique
 L'hélicoptère américain MD Helicopters MD-900 Explorer.
 en astronomie
 Les satellites du programme Explorer de la NASA.
 Le satellite Cosmic Background Explorer (COBE).
 dans le domaine automobile
 Un modèle de voiture, la Ford Explorer.
 un fonds d'image racheté par le fonds d'investissement Green Recovery.
 en géologie :
 une plaque tectonique, la plaque Explorer.
 En musique :
 La Gibson Explorer est un célèbre modèle de guitare fabriqué par la firme Gibson Guitar Corporation.
 Domaine maritime :
 Le navire Explorer.
 Le chalutier SS Explorer (1955).
 Le sous-marin roulant l'Explorer conçu par Simon Lake.
 , nom de plusieurs navires de la Royal Navy.